Bosnië-Herzegovina
 Ljuta (Konjic), een plaats in de gemeente Konjic, Bosnië-Herzegovina
 Ljuta (Neretva), een rivier in Bosnië-Herzegovina, zijrivier van de Neretva

Kroatië
 Ljuta (Konavle), een plaats in de Kroatische gemeente Konavle
 Ljuta (rivier in Kroatië), een rivier in Kroatië

Montenegro
 Ljuta (Kolašin), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Kolašin